Джон Ву́дхауз ():  (1669—1754) — британский парламентарий.
  (1741—1834) — британский парламентарий; внук предыдущего.
  (1770—1846) — британский государственный деятель; сын предыдущего.
 Вудхауз, Джон, 1-й граф Кимберли (1826—1902) — британский государственный деятель; внук предыдущего.
  (1848—1932) — британский государственный деятель, первый лейборист в Палате лордов; сын предыдущего.
 Вудхауз, Джон, 3-й граф Кимберли (1883—1941) — британский игрок в поло и политик, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр; сын предыдущего.
  (1924—2002) — британский парламентарий; сын предыдущего.
  (род. 1951) — британский химик и программист, член Британского межпланетного общества и Королевского общества искусств; сын предыдущего.